Emmanuel Sarkodie – calciatore ghanese
 Kofi Sarkodie – calciatore statunitense di origini ghanesi, difensore
 Kofi Sarkodie-Mensah – wrestler ghanese naturalizzato statunitense
 Sarkodie – nome d'arte del rapper ghanese Michael Owusu Addo